Arenales puede referirse a:
El plural de arenal, banco de arena.
Toponimia
Arenales de San Gregorio, municipio de Ciudad Real en la comunidad autónoma Castilla-La Mancha, España.
General Arenales, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
General Arenales, partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Personas
Juan Antonio Álvarez de Arenales, militar argentino de la guerra de independencia.
Otros
Arenales, localidad de Puerto Rico.
Río Arenales
Cerro Arenales, volcán chileno.
Arenales, localidad de Venezuela en el estado Lara vecina a la población de Carora. Es capital de la parroquia Espinoza de los Monteros del municipio Torres.